Balinți se poate referi la:

 Localități din România
 Balinți - comună din județul Botoșani
 Localități din Republica Moldova
 Balinți - sat din cadrul comunei Iarova din raionul Soroca